Parigny kan syfta på:
 Parigny, Loire
 Parigny, Manche